Das Estoril Open 1999 ist ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Oeiras. Es war als Turnier der Tier IV-Kategorie Teil der WTA Tour 1999. Das Turnier fand vom 3. bis 11. April 1999 statt.

Das Finale im Einzel bestritten Katarina Srebotnik und Rita Kuti Kis, das Srebotnik in zwei Sätzen gewann. Im Doppel gewann die Paarung Alicia Ortuño und Cristina Torrens Valero in drei Sätzen gegen Anna Földényi und  Rita Kuti Kis.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1999
Tennisturnier in Oeiras